Ortlinje kan syfta på:

 Ortlinjer – begrepp inom navigation
 Geometrisk ort – mängden av de punkter, som satisfierar ett eller flera geometriska villkor